

Крутеньке — село, Ковилкінський район, Мордовія

Крутеньке — село, Дніпропетровська область, Васильківський район
 Крутеньке — село, Дніпропетровська область, Томаківський район
 Крутеньке — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Крутеньке — село, Луганська область, Сєвєродонецький район
 Крутеньке — заповідне урочище, Кіровоградська область